Пјесма Сателит може бити:

 Сателит (Смак, песма), песма групе Смак.
 Сателит (Лена, песма), песма извођача Лене Мајер Ландрут, победник Песме Евровизије 2010.

en:Satellite (song)